Са́ра Ха́ррисон (Sarah Harrison):
  (род. 1946) — английская писательница-новеллист.
 Харрисон, Сара (род. 1981 или 1982) — британский журналист, редактор раздела «WikiLeaks».
 Харрисон, Сара (род. 1990) — английская певица, актриса и телеведущая.